Чемпионат Румынии по футболу 1965/1966 — 49-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1965/1966
Румыния
Румыния
1965 год в Румынии
1966 год в Румынии